Le tournoi de tennis de Bogota est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1998, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 16 au .

Paola Suárez remporte le simple dames. En finale, elle bat Sonya Jeyaseelan, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Janette Husárová et Paola Suárez.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bogota
 Saison 1998 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1998
Bogota
1998 en Colombie
Tennis en février 1998